Juan Brunetta ist der Name folgender Personen:

* Juan Brunetta (Fußballspieler) (* 1997), argentinischer Fußballspieler

 Juan Guillermo Brunetta (* 1975), argentinischer Radrennfahrer, siehe Guillermo Brunetta